Я́нош Га́раи ():
 Гараи, Янош (1812—1853) — венгерский поэт и драматург.
 Гараи, Янош (1889—1945) — венгерский фехтовальщик, один из лучших саблистов мира в 20-е годы XX века.